Jürgen Roelandts, Belgisch wielrenner
 Karel Roelandts, Belgisch politicus
 Kevin Roelandts, Belgisch voetballer
 Rutger Roelandts, Belgisch wielrenner

Zie ook 
 Roelants (doorverwijspagina)